Le nom té peut désigner plusieurs objets dont la forme rappelle la lettre « T » :

 Un té, un outil de dessin composé de deux planchettes (généralement en bois, puis en matière plastique) fixées à angle droit.
 un té, en hydraulique ou pneumatique, un raccord permettant de brancher perpendiculairement un conduit (eau, évacuation, fumée) sur un autre.
 Un té en menuiserie, une traverse qui s'assemble dans le bas des deux pieds d'une table, d'un tréteau, et reçoit l'entretoise.
 En électronique, un té de polarisation.